San Demetrio puede referirse a:
 Demetrio de Tesalónica, mártir cristiano que tuvo su martirio en Sirmium
 San Demetrio Corone, municipio de la provincia de Cosenza, en Calabria, Italia
 San Demetrio ne' Vestini, localidad italiana de la provincia de L'Aquila, región de Abruzos, Italia